Бали-бегова џамија се може односити на:

 Бали-бегова џамија у Нишу,
 Хаџи Бали-бегова џамија у Куршумлији или
 Бали-бегова џамија у Горњој Тузли.